Primera Batalla de Nola l'any 216 aC.
 Segona Batalla de Nola l'any 215 aC.
 Tercera Batalla de Nola l'any 214 aC.